Meldert est une section de la ville belge d'Alost
 Meldert est une section de la commune belge de Hoegaarden
 Meldert est une section de la commune belge de Lummen